Na stronie Lista najwyższych budynków w Paryżu, ujęto najwyższe wieżowce znajdujące się w Paryżu, oraz wieżowce leżące w jego aglomeracji i gminie, których wysokość strukturalna wynosi co najmniej 90 metrów.
Paryż jest największym miastem Francji, a w którym stoją jedne z najwyższych wieżowców w Europie. Obecnie najwyższym budynkiem w mieście jest Tour First, wybudowany w 1974 roku ,a gruntownie przebudowany w latach 2007-2010. Spośród kilkunastu obecnie stojących wieżowców większość należy do największych francuskich przedsiębiorstw, których główne siedziby znajdują się w biznesowym centrum miasta La Defense.
Ogólnie w całym mieście ponad 150 metrów wysokości ma obecnie 16 budynków, ponad 100 metrów wyrasta około 47 budowli. W trakcie budowy jest około 10 kolejnych przekraczających 100 metrów.

Lista najwyższych budynków w Paryżu

Budynki  projektowane i w budowie 

 
Paryż
Paryż